Ariobarzanes I, rei de Capadòcia, d'origen persa, elegit rei pels nobles del país, el Senat de Roma va autoritzar la seva elecció contra el nomenament d'un fill del rei del Pont 
 Ariobarzanes II rei de Capadòcia, fill d'Ariobarzanes I i d'Atenais Filostorga
 Ariobarzanes III, rei de Capadòcia, fill d'Ariobarzanes II al que va succeir 
 Ariobarzanes I del Pont, sàtrapa del Pont (vers 440 aC- vers 410 aC)

 Ariobarzanes II del Pont sàtrapa del Pont (363 aC-337 aC)
 Ariobarzanes III del Pont, rei 265 aC-vers 240 aC
 Ariobarzanes de Dascilios, sàtrapa de la Frígia Hel·lespòntica
 Ariobarzanes de Persis, sàtrapa de Persis
 Ariobarzanes d'Armèniarei d'Armènia 
 Ariobarzenes (general), general persa que es va enfrontar a Alexandre el Gran